Apio bastardo es el nombre común que designa a las especies botánicas del género Apium:

 Apium graveolens; o
 Apium nodiflorum.